Franciaország
Pradines, település Corrèze megyében
Pradines, település Loire megyében
Pradines, település Lot megyében
Pradines, a Corrèze folyó mellékfolyója